Bis ( — дважды) — суффикс, означающий «второй (вторая, второе) в серии», к примеру: «», «квартира » и т. п.

BIS — аббревиатура:
 Bureau of Industry and Security — бюро промышленности и безопасности США.
 Bank for International Settlements — Банк международных расчётов, международная финансовая организация, центр экономических и денежно-кредитных исследований.
 Bezpečnostní informační služba — Служба безопасности и информации, спецслужба Чешской Республики.
 Black Isle Studios — компания-разработчик компьютерных ролевых игр, основанная в США в 1996 году.
 BlackBerry Internet Service — услуга, предоставляемая операторами сотовой связи пользователям смартфонов BlackBerry.
 Bohemia Interactive Studio — компания-разработчик компьютерных игр, основанная в Чехии в 1999 году.
 British Interplanetary Society — Британское межпланетное общество, общественная организация, основанная в 1933 году и занимающаяся вопросами космонавтики.
 British Iris Society — Британское общество ирисоводов, общественная организация, основанная в 1922 году и объединяющая любителей выращивания ирисов.
 bis — код языка бислама (одного из официальных языков Вануату) по стандарту ISO639.

См. также